

Geografia
 Lucan – città in Irlanda
 Lucan – città del Minnesota, Stati Uniti d'America
 Lucan Biddulph – città in Canada
 Lucan – cognome rumeno

Nomi 
 Lucan – forma inglese del nome proprio di persona italiano Lucano

Personaggi
 Sir Lucan – cavaliere della Tavola Rotonda

Televisione
 Lucan – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1977 al 1978